Ron Davis peut désigner :
 Ron Davis (1941-1992), joueur américain de baseball ;
 Ron Davis (né en 1954), joueur américain de basket-ball ;
 Ron Davis (né en 1955), lanceur américain de baseball ;
 Ron Davis (né en 1959), joueur américain de basket-ball.